«Богатырь» — колёсный пароходофрегат Балтийского флота Российской империи, первый пароходофрегат Российского императорского флота.

Описание пароходофрегата 
Колёсный пароходофрегат, первоначальное водоизмещение судна составляло 1342 тонны, после тимберовки оно было увеличено до 1495 тонн, длина между перпендикулярами — 56,66 метра, ширина без обшивки — 9,75 метра, а осадка 6,9 метра. На пароходофрегате была установлена безбалансирная паровая машина производства Ижорского завода мощностью 240—260 номинальных л. с. Артиллерийское вооружение судна состояло из 28 орудий.

Первоначально на пароходофрегат планировалось установить две 4-пудовые бомбические пушки, установленные на поворотных платформах, и шесть 24-фунтовых карронад на верхней палубе, а также двадцать 36-фунтовых орудий в закрытой батарее. Однако фактически такое вооружение на судно не устанавливалось. После тимберовки в 1848 году «Богатырь» был перевооружён двумя 2-пудовыми бомбическими пушками и шестью 36-фунтовыми каморными пушками образца 1844 года, а на момент 1855 года пароходофрегат был вооружён одной 2-пудовой бомбической, двумя 1-пудовыми медными и четырьмя 24-фунтовыми пушками.

История службы 
Пароходофрегат «Богатырь» был заложен на стапеле Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл кораблестроитель подполковник М. Н. Гринвальд.

С августа 1838 года проходил ходовые испытания.

В кампанию 1847 года совершил плавания в Свинемюнде и Киль.

В кампанию 1848 года пароходофрегат подвергся тимберовке в Кронштадте с увеличением водоизмещения.

 года пароходофрегат «Богатырь» был исключён из списков судов флота. Его паровая машина была передана в Архангельск для установки на пароходофрегате «Соломбала», а корпус был разобран в Кронштадте в следующем 1858 году.

Командиры пароходофрегата 
Командирами пароходофрегата «Богатырь» в разное время служили:
 капитан-лейтенант  (1847 год).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 

Военные корабли Балтийского флота Российской империи
Суда по алфавиту
Паровые фрегаты России